Hanım ist die türkische Form von Chanum und der Beiname folgender Personen:

 Fatma Aliye Topuz (1862–1936), osmanisch-türkische Autorin und Frauenrechtlerin
 Uşakizâde Latife (1899–1975), Ehefrau des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk
 Leylâ Saz (1850–1936), osmanisch-türkische Komponistin
 Mihri Müşfik Hanım (1886–1954), osmanisch-türkische Künstlerin
 Naciye Suman (1881–1973), Fotografin
 Schamram Kelleciyan (1870–1955), armenische Chansonsängerin
 Seyyan Hanım (1913–1989), türkische Sängerin
 Zübeyde Hanım (1857–1923), Mutter des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk